Baugy (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Baugy (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Baugy (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia